Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Michal Tabara (Campione)

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)
 Edwin Kempes (semifinali)
 Francisco Costa (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2000